Absturzsicherung steht für:

 Absturzsicherung (Mensch), eine Praktik oder Vorrichtung zur Verhinderung eines Falls aus Höhen
 Absturzsicherung (Maschinenbauteil), eine technische Vorrichtung zum Schutz gegen Herabfallen